Първи артилерийски полк може да се отнася за:
 Първи артилерийски полк (1880 – 1886)
 Първи артилерийски полк (1889 – 1945)